Portele ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Alfons von Portele (1912–1993), österreichischer Pathologe
 Karl von Portele (1856–1922), österreichischer Önologe